Это статья о селе в Енотаевском районе, о бывшей слободе на Ахтубе см. История Ахтубинска

Владимировка — село в Енотаевском районе Астраханской области, административный центр и единственный населённый пункт муниципального образования «Владимировский сельсовет».

География 
Село расположено в 11 км на юг от райцентра Енотаевки на правом берегу волжской протоки Енотаевской.

В селе расположена деревянная церковь Михаила Архангела.

История 
Село основано в 1846 году государственными крестьянами из Борисоглебска Тамбовской губернии.

В второй половине девятнадцатого века во Владимировке местное население помимо ловлей рыбы занималось также продажей солью которую доставляли из соленого озера Баскунчак. Купец Репин занимался перепродажей солью. В весенний разлив его маршрут пролегал через ерики «Гнилой» «Каширин» и через «Свинуху» через нынешний хутор Репино который в честь него и назвали так как он здесь постоянно останавливался для отдыха и не продолжительного проживания. У местных жителей покупал молоко, ягоды, фрукты, овощи, мед и так далее.

В 1929 году в селе Владимировка организован колхоз имени Астраханского совета. В 1959 году был образован совхоз «Енотаевский», куда вошло и село Владимировка. В 1975 году совхоз «Енотаевский» был разделен на два совхоза — «Енотаевский» с центром в селе Восток и совхоз «Владимировский» с центром в селе Владимировка.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МО «Владимировский сельсовет»
 Фотографии
 

Населённые пункты Енотаевского района